Broiliellus — вымерший род диссорофоидов семейства диссорофидов. Наиболее близок к Dissorophus, и оба были помещены в подсемейство Dissorophinae.

Виды 
В род входят:
 B. texensis
 B. brevis
 B. olsoni

Четвёртый, Broiliellus novomexicanus, который первоначально назывался Aspidosaurus novomexicanus, сейчас считается членом подсемейства Cacopinae, поэтому может и не относиться к Broiliellus.

Филогенетический анализ показал, что Broiliellus был наиболее тесно связан с Dissorophus (см. выше). Тем не менее, все три вида рода не формируют свои клады, а политомии (нерешённые эволюционные отношения) с Dissorophus.

Примечания 

Темноспондильные
Земноводные пермского периода